Claude Chappuys (vers 1500 - 1575), poète français
 Gabriel Chappuys (vers 1546 - 1613), historiographe de France

Voir aussi
 Verrerie Chappuy, une ancienne verrerie française à Frais-Marais dans le département du Nord